Рилски спортист може да се отнася за:

 ФК Рилски спортист (Самоков) – футболен отбор
 БК Рилски спортист – баскетболен отбор
 Рилски спортист (отбор по биатлон) - отбор по биатлон